Пржевлоцкий — польская фамилия. Известные носители:
 Пржевлоцкий, Константин Иосифович (1857—1930) — член Государственного совета Российской империи, помещик и предприниматель.
 Пржевлоцкий, Мариан Мечиславович (1888—1966) — польский военный деятель.